HMS Nonpareil – galeone della Royal Navy inaugurato nel 1584
 HMS Nonpareil – scuna della Royal Navy inaugurata nel 1807
 HMS Nonpareil – cacciatorpediniere della Royal Navy inaugurato nel 1916
 HMS Nonpareil – cacciatorpediniere della Royal Navy inaugurato nel 1941